Miejscowości w USA:
 Red Lake – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
Gminy w USA:
 Red Lake (ang. Red Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Logan
 Red Lake (ang. Red Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Red Lake (ang. Red Lake County) – w stanie Minnesota

Inne:
 Red Lake – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Red Lake Falls